Ричард Фолиот (; умер между 18 апреля и 23 июля 1317) — английский рыцарь, de jure 2-й барон Фолиот (с 1298 года).

Биография 
Ричард Фолиот был сыном Джордана Фолиота, 1-го барона Фолиота, и Марджори де Нефмарш. После смерти отца в 1298 году он унаследовал ряд поместий в Ноттингемшире. В парламент Ричарда ни разу не вызывали, но тем не менее он считается 2-м бароном Фолиотом. После 16 сентября 1310 года Ричард женился на Джоан де Браоз, дочери Уильяма де Браоза, 2-го барона Браоза, вдове Джеймса де Богуна и матери Джона, 1-го барона Богуна. В этом браке родился сын Ричард — de jure 3-й барон Фолиот.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Английские рыцари